Немой:

 Немой — человек, неспособный говорить. 
 «Немой» () — фантастический телефильм 2018 года режиссёра Данкана Джонса.
 Немой, Леон (1901—1998) — учёный, историк караимизма.
 Немой, Самуил Моисеевич (1896—1932) — советский врач.

См. также